Медитеранске игре 2022. () или службено XIX Медитеранске игре одржаће се у алжирском граду Орану од 25. јуна до 5. јула 2022. године. Оран је други град у Алжиру домаћин игара после Алжира 1975. године.

На овим играма учествоваће спортисти из 26 земаља.

По први пут ће се на играма наћи текбол, шах и пара-атлетика, и то као демонстративни спортови.

Земље учеснице 

  Албанија
  Алжир (домаћин)
  Андора
  Босна и Херцеговина
  Грчка
  Египат
  Италија
  Кипар
  Косово
  Либан
  Либија
  Малта
  Монако
  Мароко
  Португалија
  Сан Марино
  Северна Македонија
  Србија
  Словенија
  Сирија
  Тунис
  Турска
  Француска
  Хрватска
  Црна Гора
  Шпанија

Места такмичења 
Главни стадион Медитеранских игара 2021. биће Олимпијски стадион у Орану на којем ће се одржати и церемоније отварања и затварања.

Спортски објекти

Спортови 

  Атлетика
  Бадминтон
  Бициклизам
  Бокс
  Боћање
  Ватерполо
  Веслање
  Гимнастика
  Дизање тегова
  Једрење
  Кану
  Карате
  Кошарка
  Мачевање

  Одбојка
  Одбојка на песку
  Пливање
  Рвање
  Ритмичка гимнастика
  Рукомет
  Скијање на води
  Стони тенис
  Стреличарство
  Стрељаштво
  Теквондо
  Тенис
  Триатлон
  Фудбал
  Џудо

Биланс медаља

Напомене

Референце

Спољашње везе 

Медитеранске игре
Спорт у Алжиру
Спорт у 2022.